Mörderkind steht für:
 Polizeiruf 110: Mörderkind, deutscher Kriminalfilm aus dem Jahr 1999
 Mörderkind (Roman, 2009), Roman von Gina Mayer aus dem Jahr 2009
 Mörderkind (Roman, 2014), Kriminalroman von Inge Löhnig aus dem Jahr 2014

Das Mörderkind steht für:
 Die Cleveren: Das Mörderkind, Folge 5 der deutschen Krimiserie Die Cleveren, siehe Episodenliste #Staffel 1